A Paszer (p3-sr, „a fejedelem”) ókori egyiptomi név, több hivatalnok neve.

 Paszer, Núbia alkirálya Ay és Horemheb alatt (XVIII. dinasztia)
 Paszer, vezír és Théba polgármestere I. Széthi és II. Ramszesz alatt, Ámon főpapja II. Ramszesz alatt (XIX. dinasztia)
 Paszer, Núbia alkirálya II. Ramszesz alatt (XIX. dinasztia)
 Paszer, Théba polgármestere III. Ramszesz alatt (XX. dinasztia)
 Paszer, Théba polgármestere IX. Ramszesz alatt (XX. dinasztia), Paweraát vádolta a sírrablásokban való részvétellel
 A Paszer-sztélé szerzője, VI. Ramszesz idején élt (XX. dinasztia)

Források

Ókori egyiptomi nevek